I guardiani del tempo, antologia di racconti di fantascienza di Poul Anderson, poi ampliata e ripubblicata col titolo La pattuglia del tempo
I guardiani del tempo (Giorgio Baietti), romanzo di Giorgio Baietti